Epícides de Siracusa, militar cartaginès d'origen grec i governant de Siracusa.
 Epícides Sindon, militar siracusà, lloctinent d'Epícides de Siracusa
 Epícides d'Olint, general grec